Стивен Гарольд Тоболовски (, род. ) — американский актёр.

Биография 
Стивен Гарольд Тоболовски родился 30 мая 1951 года в Далласе, Техас, США. Из еврейской семьи. Окончил Южный методистский университет.

Избранная фильмография

Примечания

Ссылки 
 

Выпускники Южного методистского университета
Актёры США
Актёры телевидения США